Niemcy:
 Erfurt – miasto, siedziba kraju związkowego Turyngia
 Erfurt – okręg w latach 1952–1990

Osoby:
 Hugo Erfurt – niemiecki przedsiębiorca

Inne:
 „Erfurt” – niemiecki trałowiec projektu 15

Zobacz też:
 Erfurt & Sohn
 Erfurth